Сафок има више значења:
 Сафок
 Округ Сафок (Њујорк)
 Округ Сафок (Масачусетс)
 Сафок (Вирџинија)